Билялов Серик Султангазинович (; 5 апреля 1958, с. Сарытомар, Булаевский р-н, Северо-Казахстанская обл.) — казахстанский государственный деятель. Аким Северо-Казахстанской области в 2007—2013 гг.

Биография 
Родился 5 апреля 1958 г. в с. Сартомар Булаевского района Северо-Казахстанской области. Происходит из рода атыгай племени аргын.

Окончил Целиноградский сельскохозяйственный институт (1983 г.), Алматинский институт экономики и статистики (1998 г.), зооинженер, экономист.

Трудовую деятельность начал в 1974 году ветсанитаром совхоза им. Молодогвардейцев Возвышенского района Северо-Казахстанской области, затем работал зоотехником отделения совхоза Андреевский Бишкульского района.

После окончания Целиноградского сельскохозяйственного института, в 1983 году, работал главным зоотехником в совхозах Северо-Казахстанской области, директором совхоза Аралагашский Советского района.

С 1992 года — главный зоотехник, а затем президент АООТ «Бишкульская птицефабрика».

С 1999 года работал акимом Булаевского (ныне Магжана Жумабаева), Есильского, Кызылжарского районов Северо-Казахстанской области.

С марта 2007 г. — заместитель акима Северо-Казахстанской области.

9 октября 2007 года Премьер-Министр Республики Казахстан Карим Масимов, находящийся с рабочей поездкой в Северо-Казахстанской области, на очередной сессии областного маслихата поднял вопрос о согласовании назначения Серика Билялова акимом области. Рассмотрев вопрос, депутаты одобрили это назначение.

22 января 2013 года освобождён от занимаемой должности. Преемник — Ескендиров Самат Сапарбекович.

15 марта 2013 года избран депутатом сената парламента РК от Северо-Казахстанской области.

Награды 
 Орден «Барыс» 2 степени (2009).
 Орден Курмет (2001)
 Медаль «10 лет Астане»
 Медаль «20 лет независимости Республики Казахстан» (2011)

Примечания 

Выпускники Казахского агротехнического университета
Директора совхозов
Акимы районов Казахстана
Акимы Северо-Казахстанской области